

Cinema 
 Next of Kin – film del 1984 diretto da Atom Egoyan
 Vendetta trasversale (Next of Kin) – film del 1989 diretto da John Irvin

Letteratura 
 L'ultimo incarico (Next of Kin) – romanzo di Mignon Good Eberhart del 1982
 Next of Kin – romanzo di John Boyne

Televisione 
 Next of Kin - serie televisiva britannica del 2018